Neoliodidae är en familj av kvalster. Neoliodidae ingår i överfamiljen Neoliodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neoliodidae 50 arter. 

Neoliodidae är enda familjen i överfamiljen Neoliodoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Neoliodidae